El término College Humor puede hacer referencia a:

 College Humor, una película estadounidense del género de comedia musical realizada en 1933, protagonizada por Bing Crosby.
 CollegeHumor, un sitio web de comedia en inglés, lanzado en 1999.